Attu puede referirse a:

 Isla Attu, en Alaska.
 La batalla de Attu, realizada en la Segunda Guerra Mundial.
 Attu, una localidad en el oeste de Groenlandia.